Il singolare del West Coast Classic 1976 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Ray Ruffels ha battuto in finale Phil Dent 6-0 4-6 2-6 6-3 6-2.

Teste di serie 
 Roscoe Tanner (semifinali)
 Dick Stockton (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

West Coast Classic 1976